Mužská čtyřhra Sardegna Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do deblové soutěže cagliarského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla novozélandsko-rakouská dvojice Marcus Daniell a Philipp Oswald, jejíž členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal italský pár Lorenzo Sonego a Andrea Vavassori, který ve finále za 75 minut zdolal italsko-argentinské turnajové dvojky Simona Bolelliho a Andrése Molteniho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali premiérovou společnou i individuální trofej ve čtyřhře. Po skončení jejich celková zápasová bilance činila 8–6. Stali se tak první italskou dvojicí, která ovládla turnaj na italské půdě od Braccialiho s Galimbertim na Milan Indoor 2005. Rovněž poprvé od Casablanca Open 1998 zasáhli do finále tři Italové.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Simone Bolelli /  Andrés Molteni (finàle)
  Matthew Ebden /  Divij Šaran (1. kolo)  Lloyd Glasspool /  Jonny O'Mara (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sardegna Open
ATP Tour 2021